

Geografia 
Italia
 Morino – comune della provincia dell'Aquila
 Cà Morino – frazione di Medole in provincia di Mantova
 Colle Morino – località del comune di Pineto in provincia di Teramo

Persone 
 Alessandro Morino (1909-1969) – politico italiano
 Angelo Morino (1950-2007) – scrittore e docente universitario italiano
 Jone Morino (1896-1978) – attrice italiana
 Luca Morino (1962) – musicista e scrittore italiano
 Pasquale Morino (1904-1975) – pittore italiano

Altro 
 Ibiki Morino – personaggio della serie anime e manga Naruto